Aldinger ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Aldinger (* 1941), deutscher Materialwissenschaftler 
 Heinz Aldinger (* 1933), deutscher Fußballschiedsrichter

 Jochen Aldinger (* 1973), deutscher Pianist, Hammondorganist und Komponist
 Jörg Aldinger (* 1955), deutscher Architekt
 Paul Aldinger (1869–1944), deutscher evangelischer Pfarrer 
 Walter Aldinger (1904–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Werner Aldinger (* 1958), deutscher Musikproduzent, auch Musiker und Musikjournalist
 Wilhelm Friedrich Aldinger (1841–1902), württembergischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Weingut Gerhard Aldinger, Weingut in Fellbach im Weinbaugebiet Württemberg
 Aldingen